Оружейное законодательство в Вермонте регулирует вопросы продажи, хранения и применения огнестрельного оружия и патронов к нему в штате Вермонт, США.

Вермонт входит в число штатов с наиболее либеральным законодательством в вопросах оборота оружия. Это во многом связано с сильными охотничьими традициями на территории штата. Продавцы оружия обязаны вести учёт проданного оружия. На территории школ и в зданиях суда ношение оружия запрещено.

Для ношения оружия, скрытого или , фактически не требуется никаких разрешений. Такая позиция штата во многом завязана на дословном толковании Второй поправки к Конституции США, не упоминающей о каких-либо ограничениях, касающихся владения оружием (дословно — право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться).

Вермонт является единственным штатом США, где такая ситуация действовала всегда (к слову, конституционное право на ношение оружия без каких-либо лицензий нередко ассоциируется с названием штата — Вермонтское ношение). Также, законодательство Вермонта не делает различий между резидентами и нерезидентами штата — от приобретения лицензий и разрешений на владение оружием, до ношение оружия на территории штата освобожден каждый.

Право граждан Вермонта на ношение оружия для собственной защиты было установлено еще в 1777 году  (в то время он являлся независимым государством), за 14 лет до принятия Билля о правах.

В 2018 году были запрещены магазины вмещающие более 10 патронов для длинноствольного оружия и более 15 патронов для короткоствольного оружия

Характеристики

Примечания 

Вермонт
Вермонт